Prevail pode ser:

Prevail: álbum da banda canadiana de death metal, Kataklysm.
Prevail: músico de hip hop originário de Vancouver .

Desambiguação